ICU (компания) — украинская финансовая группа Investment Capital Ukraine
  — набор библиотек для C/C++ и Java